Grand World Cup is de naam die door de Internationale Schaatsunie gebruikt wordt om het in 2011-2012 ingevoerde en in 2018-2019 afgeschafte algemeen klassement van de Wereldbeker schaatsen aan te geven, zie voor meer details:
 Wereldbeker schaatsen 2011/2012 - Grand World Cup mannen
 Wereldbeker schaatsen 2011/2012 - Grand World Cup vrouwen
 Wereldbeker schaatsen 2012/2013 - Grand World Cup mannen
 Wereldbeker schaatsen 2012/2013 - Grand World Cup vrouwen
 Wereldbeker schaatsen 2013/2014 - Grand World Cup mannen
 Wereldbeker schaatsen 2013/2014 - Grand World Cup vrouwen
 Wereldbeker schaatsen 2014/2015 - Grand World Cup mannen
 Wereldbeker schaatsen 2014/2015 - Grand World Cup vrouwen
 Wereldbeker schaatsen 2015/2016 - Grand World Cup mannen
 Wereldbeker schaatsen 2015/2016 - Grand World Cup vrouwen
 Wereldbeker schaatsen 2016/2017 - Grand World Cup mannen
 Wereldbeker schaatsen 2016/2017 - Grand World Cup vrouwen
 Wereldbeker schaatsen 2017/2018 - Grand World Cup mannen
 Wereldbeker schaatsen 2017/2018 - Grand World Cup vrouwen